Banzai est un terme, une exclamation japonaise, provenant du chinois wànsuì.
 Banzaï est un film américain de Charles Giblyn sorti en 1913.
 Banzaï est un film français de Claude Zidi sorti en 1983.
 Banzai est un film italien de Carlo Vanzina sorti en 1997.
 Banzai est une méthode d'apprentissage du japonais.
 Banzaï est un personnage du Roi lion, une des trois hyènes.
 Banzaï ! est un documentaire sur les vingt ans du Groland, réalisé par Etienne Labroue et sorti en 2012 ;
 Banzaï est le terme utilisé par les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale pour désigner des charges massives de l'infanterie japonaises pendant la guerre du Pacifique.

Voir aussi 

 Un bonsaï est un arbre miniaturisé.

 Banzai Bug est jeu vidéo américain (1996).